

Straat
 Kloosterdijk (Bredevoort), een straat in Bredevoort
 Kloosterdijk (Steenwijkerland), een straat in de gemeente Steenwijkerland
 Kloosterdijk (Marienheem), een straat in het dorp Mariënheem
 Kloosterdijk (Assen), een straat in de gemeente Assen
 Kloosterdijk (buurtschap), een buurtschap in de gemeenten Ommen Hardenberg, (Overijssel)
 Kloosterdijk (Beerze), een weg in Ommen en Hardenberg, de weg vormt de verbinding tussen Mariënberg en Sibculo 
 Kloosterdijk (Monnickendam), een straat in de stad Monnickendam
 Kloosterdijk (Maasdriel), een straat in de gemeente Maasdriel

Brug
 Brug Kloosterdijk, brug over het kanaal Almelo-De Haandrik, de naam de brug is "Welkom 2".